

События 
В Европе
 Захват Арагоном острова Ивиса.
 Полоцкий князь Святослав Мстиславич в ходе похода взял Смоленск.
 Венгерский королевич Андраш осадил Владимир-Волынский и вернул себе Галич.
 Даниил Галицкий в союзе с князем киевским Владимиром Рюриковичем, князем новгород-северским Изяславом Владимировичом и половцами, выступил против венгров.
 Прибытие рыцарей Тевтонского ордена в Польшу.
 Князем Кракова стал Генрих I Бородатый.
 Учинение инквизиции Конрадом Марбургским в Ольденбурге против штедингов.
 26 мая Папа римский Григорий IX послал первых инквизиторов в Арагон, положив начало тому, что через два века войдёт в историю под названием Испанская инквизиция.
 15 июня — Битва при Агриди. Войска короля Кипра Генриха I нанесли поражение силам императора Священной Римской империи Фридриха II. 
 12 августа — венгерский король Андраш II заключил договор с папой Григорием IX, в котором обещал не допускать сарацин к государственным и общественным постам, что мусульмане и евреи будут носить отличительные знаки и не будут иметь права покупать и иметь христианских рабов и что все браки между христианами и мусульманами будут расторгнуты.
 По распоряжению короля Англии Генриха III в Лондоне открыт Domus Conversorum, дом-приют для евреев, обратившихся в христианство.

В Азии
 Создан свод законов Японии — «Дзёэй-сикимоку».
 Монголы осадили столицу империи чжурчженей Цзинь Кайфын.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1232 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1232 году
 Толуй, четвёртый сын Чингисхана, регент Монгольского государства (1227—1229).

См. также

Примечания